Mitterhorn bezeichnet:

 einen 2506 Meter hohen Berg in den Loferer Steinberge, siehe Mitterhorn (Loferer Steinberge)
 einen 2491 Meter hohen Berg in den Berchtesgadener Alpen, siehe Mitterhorn (Berchtesgadener Alpen)
 einen 2206 Meter hohen Berg in den Leoganger Steinbergen, siehe Mitterhorn (Leoganger Steinberge)